ARR peut faire référence à :
  ;
 , un terme statistique utilisé en biostatistique et épidémiologie..

  (1988-), un joueur anglais de Rugby à XV.

Toponyme 
 Arr est une commune de Mauritanie.

Code IATA des aéroports